Sigma Ursae Majoris pode se referir a:
Sigma1 Ursae Majoris
Sigma2 Ursae Majoris